If These Trees Could Talk () — инструментальный пост-рок-коллектив из Акрона, штат Огайо, США.

Дебютный миниальбом вышел в 2006 году. В 2007 году лейбл The Mylene Sheath переиздал миниальбом на виниле и выпустил первый студийный альбом Above the Earth, Below the Sky в 2009 году. В 2012 году на Silence Records был выпущен альбом Red Forest, и группа отправилась в тур по Европе. Третий студийный альбом, The Bones of a Dying World, вышел в июне 2016 года на Metal Blade Records.

Дискография 
EP:
 2006 — If These Trees Could Talk

Студийные альбомы
 2009 — Above the Earth, Below the Sky
 2012 — Red Forest
 2016 — The Bones of a Dying World

Примечания

Ссылки 
 
 If These Trees Could Talk на Youtube
 If These Trees Could Talk на Яндекс. Музыке

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Группы построка